

Geografia

Italia
 Solva – frazione di Alassio

Regno Unito
 Solva – località del Pembrokeshire (Galles), lungo il fiume omonimo
 Solva – fiume del Galles

Manga
 Solva – personaggio di Needless

Storia
 Solva – forte romano in Pannonia, corrispondente all'odierna Esztergom

Zoologia
 Solva – specie di insetti della famiglia degli Xylomyidae